Франсиско ″Чико″ Сера (роден на 3 февруари 1957 в Сао Паоло) е бразилски пилот от Формула 1. Той печели Британската Формула 3 през 1979. Участва в 33 състезания в три сезона от Формула 1 за отборите на Фитипалди Аутомотив и Ероуз, като дебютира на 15 март 1981 за Голямата награда на САЩ-запад. Има в актива си само една точка за Гран При на Белгия, където завършва 6-и. Участва в сбиване със сънародника си Пол Боесел за Канадската ГП и то пред публиката в Монреал.

Сера е и пистов автомобилен състезател в 80-те (трикратен шампион през 1999, 2000 и 2001 г.). Състезател е в сериите Льо Ман през 2007 г.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Бразилски пилоти от Формула 1